Ta'a I, Egyptische koning uit de Thebaanse 17e dynastie, ca. ? - 1578 v. Chr.
Ta'a II, diens zoon, die hem opvolgde
Ta'a (plaats), dorp in Indonesië